Glesborg (plaats), plaats in Denemarken
 Glesborg (parochie), parochie in Denemarken